Zibet henviser til:

 Zibet (dyr)
 Zibet (sekret)
 Christoffer Bogislaus Zibet